El Campeonato femenino sub-20 de la CAF de 2020 fue el X torneo que decidió  que naciones Africanas participarían de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de la FIFA. 

Dos equipos se habrían clasificado de este torneo para la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2021 (originalmente era en 2020, pero pospuesto debido a la pandemia de COVID-19) en Costa Rica como representantes de la CAF. Sin embargo, la FIFA anunció el 17 de noviembre de 2020 que esta edición de la Copa Mundial Femenina Sub-20 fue cancelada. Como resultado, se cancelaron todos los partidos de clasificación restantes.

Ronda preliminar 

Los partidos de ida la Ronda Preliminar se jugaron el 17, 18 y 19 de enero de 2020, y los partidos de vuelta el 31, 1 y 2 de febrero de 2020.

En el resultado global clasificó Marruecos, al imponerse 8-4

En el resultado global clasificó Argelia, al imponerse 9-0

Gabón ganó por walkover después de que RD Congo no se presentara en el partido de ida.

En el resultado global clasificó Congo, al imponerse 6-2

En el resultado global clasificó Liberia, al imponerse 7-5

En el resultado global clasificó Burkina Faso, al imponerse 3-2

En el resultado global clasificó Guinea Bissau, al imponerse 15-0

En el resultado global clasificó Senegal, al imponerse 1-0

En el resultado global clasificó Tanzania, al imponerse 4-2

En el resultado global clasificó Etiopía, al imponerse 7-1

En el resultado global clasificó Zimbabwe, al imponerse 2-1

En el resultado global clasificó Botsuana, al imponerse 9-0

En el resultado global clasificó Sudáfrica, al imponerse 4-2

Primera Ronda

Proceso de clasificación 

La ronda de eliminación previa será precedida por una etapa de eliminación donde selecciones de mayor nivel como Nigeria, Ghana y Camerún. Donde en dos rondas preliminares se decidirá cual confederación representara a la CAF en el mundial de fútbol femenino Sub-20.

Véase también 
 Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17
 Campeonato Sub-17 Africano
 Fútbol femenino
 Copa Mundial de Fútbol Sub-20

Referencias

Enlaces externos 
 CAF Femenino Sub-20
 Página oficial de la CAF
 Fútbol 24

Campeonato femenino sub-20 de la CAF
Fútbol femenino en 2020
Fútbol en 2020
Campeonatos de fútbol entre selecciones femeninas de la CAF
CAF